Chill steht für:
 ein Rollenspiel, siehe Chill (Rollenspiel)
 eine Programmiersprache, siehe CHILL
 ein Abkühlungseffekt durch Wind (Windchill)

Chill ist der Familienname von:
 Dieter Chill (* 1954), deutscher Fotograf und Kameramann
 Kurt Chill (1895–1976), Generalleutnant der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg

Siehe auch:
 Chill Out
 Chillen
 Tschill Out